Tacoma henviser til flere opslag:

 Tacoma (by) – by i staten Washington, USA.
 Tacoma Narrows – en indsnævring i Puget Sound ved byen Tacoma.
 Tacoma Narrows-broen – bro som krydser Tacoma Narrows.
 Tacoma (fregat) – amerikansk fregat-type.

Se også 
 Tacoma Guitars – en amerikansk guitarproducent, eget af Fender.